El topónimo Altoona puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Altoona, un pueblo en el estado de Alabama.
 Altoona, un municipio en el estado de Dakota del Sur.
 Altoona, un lugar designado por el censo en el estado de Florida.
 Altoona, una ciudad en el estado de Iowa.
 Altoona, una ciudad en el estado de Kansas.
 Altoona, una ciudad en el estado de Pensilvania.
 Altoona, un área metropolitana centrada en la ciudad anterior.
 Altoona, un lugar designado por el censo en el estado de Washington.
 Altoona, una ciudad en el estado de Wisconsin.
 Municipio de Altoona, en el condado de Beadle, Dakota del Sur.